Stamboliyski kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Stambolijski, Bulgarien, ort, Plovdiv, 
 obsjtina Stambolijski, kommun, Plovdiv, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar